Čert může být:

 čert – pohádková bytost žijící v pohádkovém pekle
 čert (likér) – nahořklý likér
 čert (stroj) – rotační vyorávač brambor
 Jim Čert – (1956), vlastním jménem František Horáček – český písničkář a akordeonista zpívající vlastní protestsongy a balady

kultura
 Čert ví proč – více různých významů (rozcestník)
 Čert a Káča – opera hudebního skladatele Antonína Dvořáka
 Čert na koze jel – album skupiny Kabát
 Kam čert nemůže – český film z roku 1959 režiséra Zdeňka Podskalského
 Čert nespí – slovenský povídkový film režiséra Petera Solana z roku 1956
 Čertova nevěsta (film, 2011) – český film z roku 2011 režiséra Zdenka Trošky
 Čertova nevěsta (film, 2011) – český film z roku 2011 režiséra Zdenka Trošky
 Čertova nevěsta (film, 1975) – československý televizní film režisérky Věry Jordánové

geografie
 Čertoryje (okres Olomouc)
 Čertoryje (okres Vsetín)
 Čertoryje (okres Zlín)
 Čertova hora (okres Písek)
 Čertova kanapíčka
 Čertova skála
 Čertovo břemeno
 Čertovy skály (okres Vsetín) – skalní stěna u obce Lidečko
 Čertova stěna-Luč
 Čertovka – krátký umělý kanál, který se nachází v Praze na Malé Straně 
 Čertův stolek
 Čertův hrádek (hrad, okres Prostějov) – zřícenina hrádku u obce Okluky (Malé Hradisko)
 Čertova pec (Slovensko)
 Ďáblice (Praha)
 Čertovka
 Čertův důl – více různých významů

přírodopisné
 Čertovo lejno
 Čertovo jezero
 Tasmánský čert
 Čertova skála
 Ďáblík bahenní

Externí odkazy